Pendulum (englisch für Pendel) steht für:

 Pendulum, australisch-britische Drum-and-Bass-Band
 Pendulum (Creedence-Clearwater-Revival-Album), Album der US-amerikanischen Rockband Creedence Clearwater Revival von 1970
 Pendulum (Eberhard-Weber-Album), Soloalbum des Bassisten Eberhard Weber von 1993